Кањада дел Табако има више значења:

 Кањада дел Табако (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Кањада дел Табако (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику